Dit is een lijst van planetoïden 116701-116800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 116701 - || 2004 CJ101 || 15 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116702 - || 2004 CM101 || 12 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116703 - || 2004 CS101 || 12 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116704 - || 2004 CZ101 || 12 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116705 - || 2004 CO102 || 12 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116706 - || 2004 CR102 || 12 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116707 - || 2004 CD107 || 14 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116708 - || 2004 CE113 || 13 februari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116709 - || 2004 CS113 || 13 februari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116710 - || 2004 CF114 || 13 februari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116711 - || 2004 DY3 || 16 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116712 - || 2004 DX4 || 16 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116713 - || 2004 DZ4 || 16 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116714 - || 2004 DO6 || 16 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116715 - || 2004 DQ6 || 16 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116716 - || 2004 DM7 || 17 februari 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116717 - || 2004 DU8 || 17 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116718 - || 2004 DV8 || 17 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116719 - || 2004 DN10 || 18 februari 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116720 - || 2004 DG11 || 16 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116721 - || 2004 DT11 || 17 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116722 - || 2004 DS12 || 16 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116723 - || 2004 DC13 || 16 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116724 - || 2004 DE13 || 16 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116725 - || 2004 DG13 || 16 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116726 - || 2004 DK14 || 16 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116727 - || 2004 DL16 || 17 februari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116728 - || 2004 DZ20 || 17 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116729 - || 2004 DR22 || 18 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116730 - || 2004 DC23 || 18 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116731 - || 2004 DC24 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116732 - || 2004 DO24 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116733 - || 2004 DY25 || 16 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116734 - || 2004 DD34 || 18 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116735 - || 2004 DD37 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116736 - || 2004 DE37 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116737 - || 2004 DC38 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116738 - || 2004 DT41 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116739 - || 2004 DX41 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116740 - || 2004 DA45 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116741 - || 2004 DR45 || 26 februari 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116742 - || 2004 DV47 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116743 - || 2004 DB48 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116744 - || 2004 DD48 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116745 - || 2004 DO48 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116746 - || 2004 DC49 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116747 - || 2004 DC51 || 23 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116748 - || 2004 DX51 || 23 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116749 - || 2004 DE52 || 25 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116750 - || 2004 DG52 || 25 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116751 - || 2004 DT52 || 25 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116752 - || 2004 DZ52 || 25 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116753 - || 2004 DD60 || 26 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116754 - || 2004 DT60 || 26 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116755 - || 2004 DG66 || 23 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116756 - || 2004 DV74 || 17 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116757 - || 2004 EF1 || 14 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116758 - || 2004 EA3 || 10 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116759 - || 2004 EH4 || 11 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116760 - || 2004 EF5 || 11 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116761 - || 2004 ED6 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116762 - || 2004 ER7 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116763 - || 2004 EW7 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116764 - || 2004 EO8 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116765 - || 2004 ES8 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116766 - || 2004 EJ10 || 14 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116767 - || 2004 ET11 || 10 maart 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116768 - || 2004 EE13 || 11 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116769 - || 2004 EN14 || 11 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116770 - || 2004 ED15 || 11 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116771 - || 2004 EN17 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116772 - || 2004 EP17 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116773 - || 2004 ED18 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116774 - || 2004 EV18 || 14 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116775 - || 2004 EW21 || 15 maart 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116776 - || 2004 ED22 || 14 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116777 - || 2004 EJ22 || 15 maart 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 116778 - || 2004 EY25 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116779 - || 2004 EM29 || 15 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116780 - || 2004 EH31 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116781 - || 2004 EL31 || 14 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116782 - || 2004 EV31 || 14 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116783 - || 2004 EW31 || 14 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116784 - || 2004 EC34 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116785 - || 2004 EJ34 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116786 - || 2004 EN34 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116787 - || 2004 EX34 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116788 - || 2004 EJ35 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116789 - || 2004 EU38 || 14 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116790 - || 2004 EX38 || 14 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116791 - || 2004 EZ40 || 15 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116792 - || 2004 ER42 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116793 - || 2004 EJ43 || 15 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116794 - || 2004 EK43 || 15 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116795 - || 2004 ER47 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116796 - || 2004 EZ48 || 15 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116797 - || 2004 EC57 || 15 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116798 - || 2004 EN59 || 15 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116799 - || 2004 EQ59 || 15 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116800 - || 2004 ED60 || 15 maart 2004 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten